Чемпионшип Футбольной лиги 2004/05 — 13-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги после отделения Премьер-лиги и первый сезон турнира под названием «Чемпионшип Футбольной лиги». Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Высшим её дивизионом является Чемпионшип Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу вышли две команды и еще победитель плей-офф Чемпионшипа Футбольной лиги. Три команды занявшие самые низшие места покинули Чемпионат Футбольной лиги и попадут в Первую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Чемпионата Футбольной лиги 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу
 Норвич Сити
 Вест Бромвич Альбион
 Кристал Пэлас

Клубы, выбывшие в Первую лигу
 Уолсолл
 Брэдфорд Сити
 Уимблдон

В Чемпионат Футбольной лиги 
Клубы, выбывшие из Премьер-лиги
 Лидс Юнайтед
 Лестер Сити
 Вулверхэмптон Уондерерс

Клубы, вышедшие из Первой лиги
 Плимут Аргайл
 Куинз Парк Рейнджерс
 Брайтон энд Хоув Альбион

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2004
Футбол в Англии в сезоне 2004/2005
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005